12-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 18 по 19 февраля 1967 года на санно-бобслейной трассе в Хаммарстранде (Швеция).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Чемпионаты мира по санному спорту
Чемпионаты мира в Швеции
Февраль 1967 года
Спорт в Швеции в 1967 году
Международные спортивные соревнования в Хаммарстранде